Enrico Poggi ist der Name folgender Personen:

* Enrico Poggi (Politiker) (1812–1890), italienischer Politiker
 Enrico Poggi (Segler) (1908–1976), italienischer Segler